Irrigation kann bedeuten:

 Spezialform des Einlaufs in der Medizin; siehe Einlauf (Medizin)#Anwendung
 Bewässerung in der Landwirtschaft